koło jako figura geometryczna
 koło – człon mechanizmu
 koło (technika) – element maszyny lub urządzenia
 koło rowerowe
 koło wodne
 koło garncarskie
 koło barw
 koło (konwent) – rodzaj spotkania
 koło (koszykówka) – element boiska do koszykówki
 koło – jedna z form zrzeszenia posłów i senatorów w polskim parlamencie

 W Polsce 
 Koło – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim
 Stacja kolejowa Koło – położona przy linii kolejowej Poznań – Warszawa
 Koło – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Łaziska 
 Koło – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Brody 
 Koło – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów 
 Koło – część wsi Ciszyca w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna.
 Koło – część wsi Nowa Wieś-Śladów w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów.
 Koło – część wsi Dymitrów Mały w Polsce, położona w województwie podkarpackim w powiecie tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski

 Koło – osiedle w dzielnicy Wola w Warszawie
 Koło – dawna gromada
 Koło – gmina wiejska w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim
 Koło – rezerwat przyrody w województwie małopolskim

Zobacz też:
 okrąg
 Koło – kryptonim PPS-WRN
 Koło gospodyń wiejskich
 łamanie kołem